Баррос Скелотто () — испанская фамилия. Известные носители:
 Баррос Скелотто, Гильермо (род. 1973) — аргентинский футболист. 
 Баррос Скелотто, Густаво (род. 1973) — аргентинский футболист.